Степа́н Я́ковлевич Каюко́в (1 августа 1898, Саратов — 22 января 1960, Москва) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1949).

Биография 
Родился в Саратове в семье рабочего. По окончании четырёхклассного городского училища в 1910 году подрабатывал писцом, а с 1912 года устроился в типографию Г. Х. Шельгорна, параллельно посещая воскресную школу. В период 1915—1917 годов обучался в частной театральной школе М. И. Велизарий, тогда же стал выходить статистом в спекаклях антрепризы Н. Павлова в Саратовском народном доме.

С июня по октябрь 1917 года служил в Русской императорской армии, затем актёром в различных драматических театрах Саратова, Чернигова, Киева, Архангельска, Ташкента. Будучи в Москве в 1921 году, несколько месяцев занимался в театральной студии под руководством И. Н. Певцова, а в 1924—1925 годах выступал на сцене театра миниатюр «Палас».

С 1927 года — в Ленинграде, работал в театре миниатюр «Свободный театр» (1927—1928), театре Сатиры (1928—1931), мюзик-холле (1931—1933), театре Ленинградского областного совета профессиональных союзов (1933—1938).

С 1931 года снимался в кино, исполняя роли преимущественно отрицательных персонажей.

С 1943 года — актёр Московского театра драмы. С 1946 года работал в Малом театре, а в 1954 году перешёл в Театр имени Моссовета, где прослужил до 1957 года.

Занимался дубляжом, в русской версии «Лурджа Магданы» (1955) переозвучил угольщика Митуа, исполненного Акакием Кванталиани.

Скончался 22 января 1960 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (участок № 9).

Семья 
Отец — Яков Гаврилович Каюков (1863—1919), рабочий маслобойного завода, мать — Анна Захаровна Каюкова (1870—1930), домохозяйка.Был женат на Татьяне Дмитриевне Брагишевой (1909—1985), актрисе ВГКО.

Роли в театре 
 Малый театр

  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — сэр Тоби
  — «Мещане» М. Горького — Бессеменов
  — «Нашествие» Л. Леонова — Фаюнин
  — «За тех, кто в море» Б. Лавренёва — Будков
  — «За тех, кто в море» Б. Лавренёва — Лишев
  — «Инженер Сергеев» Вс. Рокка — Пыжик
  — «Пигмалион» Б. Шоу — Альфред Дулитл
  — «Заговор обречённых» Н. Вирты — Коста Варра
  — «Московский характер» А. Софронова — Зайцев
  — «Наш современник» К. Паустовского — Иона
  — «Ревизор» Н. Гоголя — Городничий
  — «Варвары» М. Горького — Редозубов
  — «Голос Америки» Б. Лавренёва — рядовой Паркинс
  — «Иван Грозный» А. Толстого — Репнин
  — «Люди доброй воли» Г. Мдивани — Квак
  — «Тайная война» В. Михайлова, Л. Самойлова — Дядя Миша
  — «Живой труп» Л. Толстого — Артемьев
  — «Настя Колосова» В. Овечкина — Силкин

 Театр имени Моссовета
  — «Кто смеётся последним» К. Крапивы — Черноус

 Фильмография 

  — Златые горы / Счастливая улица — рабочий
  — Гайль Москау — кочегар
  — Иудушка Головлёв — приказчик Игнат
  — Крестьяне — колхозник
  — Юность Максима — Дмитрий Савченко (Дёма)
  — Люблю ли тебя? — господин Тушканчик по прозвищу «Шестью восемь-сорок восемь»
  — Инженер Гоф — Алес
  — Дубровский — полковник
  — Подруги — трактирщик
  — Девушка спешит на свидание — сослуживец Фёдорова
  — Депутат Балтики — метранпаж
  — Женитьба — Кочкарёв
  — Шахтёры — Лошадёв
  — Тайга золотая — чёрт
  — Друзья — ингуш Мусса
  — Маска — Пятигоров
  — Человек с ружьём — Андрей
  — Мои университеты — Василий Семёнов, хозяин пекарни
  — Большая жизнь. Часть 1 — Усынин, председатель профкома шахты
  — Трактористы — Кирилл Петрович
  — Волшебное зерно — ветер
  — Приключения Корзинкиной — конферансье
  — Александр Пархоменко — Ламычев
  — Боевой киносборник № 8 — немецкий унтер-офицер
  — Боевой киносборник № 11 — старик
  — Принц и нищий — водовоз
  — Насреддин в Бухаре — Бахтияр
  — Иван Никулин — русский матрос — «папаша»
  — Здравствуй, Москва! — представитель завода
  — Большая жизнь. Часть 2 — Усынин, бывший председатель профкома шахты
  — Первоклассница — Иван Сергеевич, дворник
  — Кавалер Золотой Звезды — Рубцов-Емницкий
  — Садко — Морской царь
  — Максимка — старший офицер
  — Команда с нашей улицы — Перевалов
  — Огни на реке — эпизод (нет в титрах)
  — Мы с вами где-то встречались — продавец бакалеи на вокзале
  — Новые похождения Кота в сапогах — Патисоне, министр с портфелем
  — Борец и клоун — дядя Ваня
  — Хождение за три моря — тверской купец
  — Над Тиссой — Дзюба
  — Люди на мосту — Хорьков
  — Василий Суриков — зевака в Москве (нет в титрах)

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (1 февраля 1939) — за роль Дёмы в фильме «Юность Максима» (1934);
 заслуженный артист РСФСР (17 апреля 1944);
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1947);
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948);
 народный артист РСФСР (26 октября 1949);
 орден Трудового Красного Знамени (1949).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Театр им. Моссовета
Похороненные на Введенском кладбище